Moustafa Sayed-Ahmed Abdallah (8 de abril de 1918 - 22 de outubro de 2001 ) foi um botânico  egípcio .

Ligações externas
  

Botânicos do Egito